Alfonso de Borbón y Austria-Este, titulado duque de San Jaime y duque de Anjou (Londres, 12 de septiembre de 1849 – Viena, 29 de septiembre de 1936), fue el pretendiente carlista al trono de España, con el nombre de Alfonso Carlos I, entre 1931 y 1936. También fue jefe de la Casa de Borbón y pretendiente legitimista al trono de Francia.

Biografía 
Fue bautizado con los nombres de Alfonso Carlos Fernando José Juan Pío. Era hijo segundo del matrimonio formado por el pretendiente carlista Juan, segundo hijo de Carlos María Isidro, y la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este, hija del duque de Módena. Por tanto, era el hermano menor del también pretendiente Carlos.

Beatriz decidió separarse de su marido y acudió a su hogar de Módena con sus dos hijos, para apartarlos de la causa carlista. Alfonso Carlos pasó sus primeros años en Módena, hasta que las tropas de unificación italiana destronaron a los duques y la familia fue a refugiarse a Viena. Cuando los Estados Pontificios también fueron objetivo de las tropas liberales de Saboya, Alfonso Carlos, como otros muchos nobles europeos, se alistó en los zuavos pontificios.

Contrajo matrimonio el 26 de abril de 1871 en el castillo de Heubach (Baviera), con María de las Nieves de Braganza, con quien no tuvo descendencia. Durante la Tercera Guerra Carlista su hermano le nombró comandante general de Cataluña. Cruzó la frontera francesa en diciembre de 1872 y ya en Cataluña entró en desavenencias con Francesc Savalls. En 1873 solicitó la unión de los ejércitos de Cataluña y del Centro y en 1874 organizó una ofensiva por tierras de Aragón y Castilla la Nueva, que le llevaron a conquistar Cuenca. Pero la decisión de su hermano de volver a separar los ejércitos del Centro y Cataluña provocó su dimisión y su marcha de España.

En el exilio destacó en la organización de asociaciones contra los duelos. Tras la muerte de su sobrino, Jaime, duque de Anjou y de Madrid el 2 de octubre de 1931, Alfonso Carlos se convirtió en el pretendiente carlista y legitimista. Tomó este nombre como homenaje a su familia y para evitar confusiones con el rey Alfonso XIII.

Tras regresar al carlismo los mellistas e integristas, en 1932 reorganizó la Comunión Tradicionalista, a la que se unieron otros movimientos católicos que temían una república laica.

Participó activamente en los preparativos de la sublevación militar que dio comienzo a la Guerra Civil Española, presidiendo una junta suprema militar que proporcionó un gran número de armas a los sublevados. Murió a los 87 años de edad, el 29 de septiembre de 1936, tras ser atropellado por un camión militar. Está enterrado con su esposa en Austria, en la capilla del castillo de Puchheim, cerca de Salzburgo.

Su muerte 
Su muerte significó el fin de la línea dinástica directa de los carlistas, al morir sin descendencia. De acuerdo con el auto acordado de 1713, los derechos habrían correspondido al exiliado Alfonso XIII, al ser descendiente agnado de Francisco de Paula de Borbón, hermano menor de Carlos María Isidro de Borbón (Carlos V para los carlistas), una rama que habría usurpado el trono, traicionado los principios tradicionalistas y, sobre todo, se había levantado en armas contra Carlos VII; por ello, el 23 de enero designó a su sobrino Francisco Javier de Borbón-Parma como regente para establecer un príncipe que aceptara los principios del tradicionalismo. Posteriormente los dirigentes de la Comunión Tradicionalista determinarían en 1952 que la sucesión correspondía precisamente al propio Francisco Javier de Borbón-Parma, aunque otros carlistas optarían por reconocer como rey a Carlos Pío de Habsburgo-Borbón o a Juan de Borbón.

A la muerte de Alfonso Carlos, los legitimistas de Francia reconocieron como rey de Francia al desterrado Alfonso XIII de España, con el nombre Alfonso I de Francia y Navarra.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

 Fondo Alfonso Carlos de Borbón Austria-Este en el Portal de Archivos Españoles (PARES)

Alfonso Carlos
Alfonso Carlos
Alfonso Carlos
Zuavos pontificios
Alfonso Carlos
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama carlista)
Candidatos al Premio Nobel de la Paz
Nacidos en Londres
Fallecidos en Viena